Harapan Baru (Sei Lepan), een plaats in Indonesië
Harapan Baru (Mandau), een plaats in Indonesië
Harapan Baru (Rundeng), een plaats in Indonesië